Бенджамин Холл (; 8 ноября 1802, Лондон — 27 апреля 1867) или Бен Холл (), сэр Бенджамин Холл (с 1838 года) — британский инженер и политический деятель.

Биография 
Бенджамин Холл, 1-й лорд Ллановер, родился в Лондоне 8 ноября 1802 года, старший сын промышленника  (1778—1817) и его жены Шарлотты (урожденной Кроушей, 1784—1839). Семья переехала жить в поместье Абер-Карн в Монмутшире, когда Бенджамину Холлу было шесть лет. Он посещал Вестминстерскую школу с 1814 по 1820 год, когда поступил в колледж Крайст-Черч в Оксфорде, который покинул в 1821 году, не получив учёную степень.

Вскоре после этого два события повлияли на ход его жизни. Во время турне по Англии и Шотландии в 1822 году его визит в поселение Нью-Ланарк, основанное Робертом Оуэном, заставил его осознать связь между условиями жизни рабочего класса и его нравами. Это позволило ему стать успешным либеральным политиком. Его брак с Августой Уоддингтон, леди Ллановер, 4 декабря 1823 года сделал его частью влиятельного круга покровителей валлийской культуры и языка, которые сочетали культурный национализм с пропагандой сильного протестантизма.

Избранный депутатом-либералом от округов Монмут в 1831 году, он был смещен с поста по ходатайству, но вернулся в 1832 году. Он оставался членом от округов Монмут до 1837 года, когда его пригласили баллотироваться от Мэрилебона, который он очень успешно представлял до 1859 года. Оказал большое влияние на дебаты о церковной реформе, выступая с многочисленными речами.  Бенджамин Холл опубликовал Письмо его светлости Кентерберийскому 1850 года. Он был создан баронетом в 1838 году.

Назначен президентом Совета здравоохранения в 1854 году. Его активное участие в лечении эпидемии холеры, поразившей Лондон через две недели после его назначения, и успешное прохождение через парламент законопроекта о здравоохранении, в результате которого был создан Городской совет по труду (предшественник Совета графства Лондон), привлекло к нему внимание королевы. Она назначила Холла Первым комиссаром по труду в 1855 году (1855 - 1858 г.г). 

В 1855 году политик успешно провел кампанию за открытие лондонских парков для публики по воскресеньям в качестве средства улучшения общественного здравоохранения, что очень понравилось тысячам людей, несмотря на субботние протесты. Большие вестминстерские часы, за отливкой и монтажом которых он наблюдал во время своего пребывания на посту (совпадающим с перестройкой зданий парламента), получили название «Биг Бен» в знак признания работы Бенджамина Холла, а также того факта, что он был чрезвычайно высоким, по некоторым данным — 6 футов 7 дюймов (около 2 метров). Он был возведен в звание пэра 29 июня 1859 года во время второй администрации Пальмерстона. Стал бароном Ллановером из Ллановера и Абер-Карна и занял свое место в Палате лордов, несмотря на то, что некоторые считали его политическим радикалом.

Его брак с леди Ллановер вовлек его в покровительство валлийскому языку и культуре, которые он, возможно, даже больше, чем она, сочетал с заботой о религиозном благополучии носителей валлийского языка. Особенно заботился о благополучии представителей англиканского духовенства, говорящего по-валлийски. Такова предыстория его спора с епископом Коннопом Тирлуоллом о состоянии церкви в епархии Святого Давида. 

В 1842 году он был одним из многих известных лондонских валлийцев, которые обсуждали и покровительствовали предоставлению англиканских услуг на валлийском языке в столице. Собрав деньги, необходимые для аренды церкви Святой Этельреды и оплаты услуг священника, первая служба на валлийском языке в валлийской епископальной церкви Эли-Плейс, состоялась в декабре 1843 года и продолжалась до 1874 года. В своем доме в Абер-Карне он построил церковь для богослужений на валлийском языке, которая была освящена в 1854 году. 

Бережливость повседневной жизни и признанная умеренность лорда и леди Ллановер прекрасно иллюстрируются викторианскими росписями, нарисованными на въездных воротах в их поместье. Они гласят: «Парк без оленей, дом без пива, здесь живёт сэр Бенджамин Холл».

Заядлый охотник, Бенджамин Холл несколько раз попадал в аварию во время верховой езды и потерял глаз во время стрельбы в 1848 году. Он умер в Лондоне 27 апреля 1867 года от опухоли лица, вызванной несчастным случаем со стрельбой в ноябре 1866 года. Он был похоронен в семейной усыпальнице в Церкви Святого Варфоломея в Ллановере.

Личная жизнь 
В 1823 году Бенджамин Холл женился на Аугусте, дочери Бенджамина Уоддингтона из Леноувера. Из их детей только одна дочь, Августа, достигла совершеннолетия, остальные умерли в детстве. Бенджамин Холл умер 27 апреля 1867 года, в возрасте 64 лет, супруга пережила его почти на тридцать лет и умерла в январе 1896 года.

Примечания

Ссылки 
 «ХОЛЛ, БЕНДЖАМИН», Словарь валлийской биографии до 1940 года (1959)
 Хелен Фордер, Высокие шляпы и арфы. Жизнь и времена лорда и леди Ллановер (2012)
 Максвелл Фрейзер, «Сэр Бенджамин Холл (впоследствии лорд Ллановер), 1802—1867», Представляя Монмутшир 8 (1959), 7-10
 Максвелл Фрейзер, «Бенджамин Холл (впоследствии лорд Ллановер) и районы Монмутшира, 1831-37», Представляя Монмутшир 12 (1961), 8-20
 Максвелл Фрейзер, «Сэр Бенджамин и Леди Холл дома в 1850-х годах, часть I», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 14/3 (1966), 285—300
 Максвелл Фрейзер, «Сэр Бенджамин и Леди Холл дома в 1850-х годах, часть II», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 14/4 (1966), 437-50
 Максвелл Фрейзер, «Сэр Бенджамин и леди Холл в 1840-х годах, часть I», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 14/1 (1965), 35-52
 Максвелл Фрейзер, «Сэр Бенджамин и леди Холл в 1840-х годах, часть II, 1846-9», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 14/2 (1965), 194—213
 Максвелл Фрейзер, «Молодые мистер и миссис Холл, 1823-30», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 13/1 (1963), 29-47
 Максвелл Фрейзер, «Уоддингтоны из Лланофера, 1791—1805», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 11/4 (1960), 285—329
 Максвелл Фрейзер, «Лорд Ллановер („Биг Бен“) в Лондоне», Труды Почетного общества Киммродориона 1964/Часть I (1964), 69-92
 Максвелл Фрейзер, «Юность Бенджамина Холла, 1803—1823», Журнал Национальной библиотеки Уэльса 12/3 (1962), 250-64
 Mair Elvet Thomas, Afiaith yng Ngwent: Hanes Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni (Caerdydd 1978)
 Мэйр Элвет Томас, Валлийский дух Гвента (Кардифф, 1988)
 Oxford DNB
 https://web.archive.org/web/20080821165253/http://web.ukonline.co.uk/gwenynen.gwent/benhall-III.htm
 Hansard 1803—2005
 The Story of Big Ben

Министры здравоохранения Великобритании
Баронеты Соединённого королевства
Бароны Соединённого королевства